Un financial district est dans les pays anglo-saxons un quartier d'affaires. Il existe plusieurs quartiers spécifiques désignés ainsi :
États-Unis
 Le Financial District de Boston.
 Le Financial District de Détroit.
 Le Financial District de Jacksonville.
 Le Financial District de Los Angeles.
 Le Financial District de Manhattan à New York.
 Le Financial District de San Francisco.

Canada
 Le Financial District de Toronto.